Rhangabe ist der Familienname folgender Personen:

Siehe auch:
 Alexandros Rhizos Rhankaves (auch Rhangabe; 1809–1892), griechischer Dichter, Literaturwissenschaftler und Diplomat